Češki nogometni superkup (češ. Český Superpohár) godišnja je nogometna utakmica između pobjednika Prve češke nogometne lige i pobjednika Češkog nogometnog kupa. Organizira ga Češki nogometni savez. Budući da je trenutni sponzor Prve češke nogometne lige Synot tip, superkup se iz sponzorskih razloga nazva i  Synot Tip Supercup.

Utakmica se igra na stadionu pobjednika lige.

Prvo izdanje Superkupa održano je 8. srpnja 2010.

Uspješnost klubova

Izvori 

superkup